Tolken kan avse:
Tolken (film) från 2005

Insjöar i Sverige

 Tolken (Södra Vings socken, Västergötland), sjö i Borås kommun och Ulricehamns kommun i Västergötland,  (11,7 km²)
 Tolken (Öxnevalla socken, Västergötland), sjö i Marks kommun i Västergötland,  (7,51 km²)

Se även
 Tolk (olika betydelser)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn